Az 1964–1965-ös Nationalliga A volt a 68. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a La Chaux-de-Fonds volt. A szezont a Lausanne Sports csapata nyerte, a bajnokság történetében hetedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság